Финал Кубка шотландской лиги 1992 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1992/93, состоявшийся 25 октября 1992 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Абердин». Обладателями трофея стали футболисты «джерс», одолевшие «красных» со счётом 2:1.

Путь к финалу

«Абердин»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1992
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 1992 году
События 25 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 1992 года
Спорт в Шотландии в 1992 году